Sydhavnen har flere betydninger:

 Sydhavnen – et kvarter i København
 Sydhavnen – en del af Københavns Havn
 Sydhavnen (Aarhus) – et havneområde i Aarhus